Iulius Florus ist der Name folgender Personen:

* Iulius Florus (Treverer) († 21), gallischer Adliger
 Iulius Florus (Redner), gallischer Redner 
 Iulius Florus (Dichter), römischer Dichter 
 Iulius Florus, römischer Geschichtsschreiber, siehe Florus